Robert Arthur (schrijver), een Amerikaans schrijver van mysterie en speculatieve fictie.
Robert Arthur (acteur)
Robert Arthur (filmproducent), een Amerikaans filmproducent.